Indonesië
 Sentolo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
 Sentolo (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
 Station Sentolo, een spoorwegstation in Sentolo in de speciale stadregio Yogyakarta